Herrsingel vid Aircel Chennai Open 2010 spelades mellan 4 och 10 januari 2010. Toppseedad var Robin Söderling, Sverige som dock slogs ut redan i första omgången. Mästare för andra året i rad blev kroaten Marin Cilic.

Seedning

 Robin Söderling (Första omgången)
 Marin Čilić (Mästare)
 Stanislas Wawrinka (Semifinal)
 Janko Tipsarević (Finalist)

 
<li>  Dudi Sela (Semifinal)
<li>  Simon Greul (Första omgången)
<li>  Michael Berrer (Kvartsfinal)
<li>  Rajeev Ram  (Första omgången)

Lottning

Final

Övre halvan

Nedre halvan

Källor
Lottning

Aircel Chennai Open 2010